Peter Yates (regisseur), Brits filmproducent en -regisseur.
 Peter Yates (gitarist), Amerikaanse gitarist en componist.
 Peter Yates (architect), Brits kunstenaar en architect.